Pojem atentát na Kennedyho může znamenat:
Atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho (22. 11. 1963) – prezidenta Spojených států amerických
Atentát na Roberta Francise Kennedyho (5. 6. 1968) – senátora Spojených států amerických